19. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbyły się w 1982 w radzieckim Mińsku, stolicy dzisiejszej Białorusi w dniach 10 - 14 lutego 1982 roku. Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: biegu indywidualnym na 20 km, sprincie na 10 km oraz sztafecie 4x7,5 km. Polacy nie zdobyli medali.

Wyniki

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1982 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1982 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1982 4x7.5 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1982 w sportach zimowych
Biathlon na Białorusi